

События 
 Португальские мореплаватели достигают островов Зелёного мыса.
 Римский полководец Константин Граций Палеолог наносит поражение турецким войскам под Сальмениконом.
 10 июля — в Англии войска Белой Розы разбили сторонников Алой Розы при Нортгемптоне.
 30 декабря — войска Белой Розы разбиты армией Маргариты Анжуйской при Уэйкфилде, наследник британского престола Ричард Йоркский погиб.
 1460—1488 — Король Шотландии Яков III.
 Восстание крестьян земли Гегау под знаменем «Башмака».
 Присоединение к Швейцарскому союзу Тургау.
 31 мая завоевание турками Морейского деспотата.
 Ле Нхон Тон убит своим братом. Брат убит вельможами.
 1460—1497 — Император Вьетнама Ле Тхань Тонг. «Святой и благодетельный государь». Девиз «Великая добродетель» (1470-97).
 Султан Малакки Мансур-шах, преемник Музаффар-шаха, двинулся на север и подчинил княжества Перак, Кедан и Патани в северной части Малайского полуострова.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1460 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1460 году
 3 августа — погиб шотландский король Яков II (родился в 1430)
 1 октября — Савва Вишерский, основатель Савво-Вишерского монастыря, известен своим подвигом столпничества.
 13 ноября — Генрих Мореплаватель (инфант Энрике), португальский инфант, учёный, крестоносец, организатор португальских экспедиций вдоль побережья Африки (род.1394)

Примечания

См. также